Poniższa lista zawiera aktywne, drzemiące oraz wygasłe wulkany w Gwatemali.

Wulkany Gwatemali

Zobacz też 
 Lista wulkanów Salwadoru
 Lista wulkanów w Hondurasie
 Lista wulkanów w Meksyku

Przypisy 

Gwatemala